Trenerzy zdobywców Pucharu Francji w piłce nożnej – zestawienie trenerów, którzy poprowadzili swój klub do zdobycia Pucharu Francji.

Pierwszą edycję rozgrywek rozegrano w 1918 roku i do 1923 roku triumfatorzy nie mieli trenerów. Pierwszym trenerem, który triumfował w rozgrywkach, był Anglik Peter Farmer. Pierwszym francuskim trenerem triumfującym w tych rozgrywkach, był René Dedieu. Puchar Francji 1991/1992 nie został dokończony po katastrofie na Stade Furiani, 5 maja 1992 roku przed półfinałem, w którym miały grać SC Bastia i Olympique Marsylia. Dotychczas rozgrywki wygrało 65 trenerów: 49 [{Francja|Francuzów]], 6 Anglików, 2 Hiszpanów oraz Argentyńczyk, Austriak, Bośniak, Brazylijczyk, Jugosławianin, Niemiec, Polak, Portugalczyk, Szkot, Węgier i Urugwajczyk.

Victor Gibson w Pucharze Francji 1925/1926 triumfował jako Anglik, natomiast w Pucharze Francji 1926/1927 triumfował jako Szkot.

Najbardziej utytułowanym trenerami tych rozgrywek są André Cheuva i Guy Roux, którzy czterokrotnie triumfowali w rozgrywkach odpowiednio z OSC Lille oraz AJ Auxerre.

Trenerzy

Klasyfikacja wszech czasów

Indywidualna

Według narodowości

Triumfatorzy jako zawodnicy i trenerzy 
17 osób wygrało rozgrywki zarówno jako zawodnik i jako trener. Pierwszy tego dokonał Émile Veinante w Pucharze Charles-Simona 1942, trenując wówczas Red Star Olympique (2 razy jako zawodnik, raz jako trener).

Przypisy 

Puchar Francji w piłce nożnej
Listy piłkarskie